O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1974 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 23ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam em turno e returno. Não houve rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1975 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1975 e a Copa Interclubes UNCAF de 1975

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1974 na Guatemala